Le Lac de l'auto est la dix-neuvième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1975.

Univers

Synopsis 
Cet étang isolé semble parfaitement calme. Une voiture Station-Wagon s'approche... et y plonge directement ! Avant de ressortir comme si de rien n'était quelques heures plus tard. Mais Eslapion 2 n'est pas loin, et deux Petits Hommes ont observé ébahis la scène...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1975
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1973